

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Barv“ beginnt.

Barv 



Barvi 
 Barvinok, Alexander (* 1963), russisch-amerikanischer Mathematiker
 Barvitius, Anton Viktor (1823–1901), böhmischer Architekt des Historismus
 Barvitius, Johann Anton († 1620), Vertrauter Rudolfs II.
 Barvitius, Viktor (1834–1902), tschechischer Maler